Peixe-serra é um vernáculo comum a várias espécies de peixes:
Scomberomorus tritor
Pristis pectinata (criticamente ameaçada de extinção)
Pristis microdon (criticamente ameaçada de extinção)
Pristis pristis (criticamente ameaçada de extinção)
Pristis perotteti (criticamente ameaçada de extinção)

Desambiguações de animais